Grote of Sint-Martinuskerk (Dokkum)
 Grote of Sint-Martinuskerk (Venlo)

Martinus